Бенассе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 23 км на захід від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2019 року Бенассе, Ла-Шапель-Монтрей, Лавоссо i Монтрей-Боннен було об'єднано в новий муніципалітет Буавр-ла-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 341 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 846,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Бенассе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бенассе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна